Rio Open 2016, właśc. Rio Open presented by Claro 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2016 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 15–21 lutego 2016 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 471 315 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Brazylii